Die Coupe du Faso ist der nationale Fußballpokalwettbewerb im westafrikanischen Staat Burkina Faso (bis 1984 Obervolta), organisiert vom Verband Fédération Burkinabè de Football.

Erster Sieger nach der Unabhängigkeit 1960 wurde Racing Club Bobo-Dioulasso, aktueller Titelträger 2022 ist der AS Douanes und Rekordgewinner ist Étoile Filante Ouagadougou mit 20 Titeln. Teilnahmeberechtigt sind alle Vereine, unabhängig ob sie Mitglied des Verbandes sind. Jedes Jahr nehmen 32 qualifizierte Teams teil.

Nachdem zwischen 1977 und 1986 nur zwei Pokalsieger ermittelt wurden, wurde im März 1987 die Schaffung der Coupe du Faso beschlossen.

Sieger nach Jahr 

 1961 Racing Club Bobo-Dioulasso – ASF Bobo-Dioulasso 5:2
 1962 Racing Club Bobo-Dioulasso – Étoile Filante Ouagadougou 6:0
 1963 Étoile Filante Ouagadougou – Racing Club Bobo-Dioulasso 2:0
 1964 Étoile Filante Ouagadougou – Racing Club Bobo-Dioulasso 3:1
 1965 Étoile Filante Ouagadougou – Jeunesse Banfora 1:0
 1966 USFRAN Bobo-Dioulasso – BPFC Koudougou 2:0
 1967 USFRAN Bobo-Dioulasso – Stade Yatenga Ouahigouya 5:3
 1968 ASFAV Ouagadougou – BPFC Koudougou 2:0
 1969 USFRAN Bobo-Dioulasso – US Ouagadougou 2:0
 1970 Étoile Filante Ouagadougou – Bobo Sports Bobo-Dioulasso 3:1
 1971 USFRAN Bobo-Dioulasso – Stade Yatenga Ouahigouya 5:3
 1972 Étoile Filante Ouagadougou – ASF Bobo-Dioulasso 3:1
 1973 –
 1974 USFRAN Bobo-Dioulasso – ASFAV Ouagadougou 2:1
 1975 Étoile Filante Ouagadougou – USFRAN Bobo-Dioulasso 1:0
 1976 Étoile Filante Ouagadougou – Bobo Sports Bobo-Dioulasso 6:1
 1977 –
 1978 –
 1979 –
 1980 –
 1981 Silures Bobo-Dioulasso – Lambri Sports Wavigaja 3:0
 1982 –
 1983 –
 1984 Racing Club Bobo-Dioulasso – ASFAN Ouagadougou 4:0
 1985 –
 1986 –
 1987 Racing Club Bobo-Dioulasso – Yennenga Club Ouagadougou 3:1
 1988 Étoile Filante Ouagadougou – ASF Bobo-Dioulasso 2:0
 1989 ASF Bobo-Dioulasso – USFRAN Bobo-Dioulasso 4:2
 1990 Étoile Filante Ouagadougou – ASFA-Yennenga Ouagadougou 1:0
 1991 ASFA-Yennenga Ouagadougou – ASFAP Ouagadougou 3:0
 1992 Étoile Filante Ouagadougou – RC Kadiogo Ouagadougou 1:0
 1993 Étoile Filante Ouagadougou – ASF Bobo-Dioulasso 2:0
 1994 RC Kadiogo Ouagadougou – Jeunesse Club Bobo-Dioulasso 1:0
 1995 –
 1996 Étoile Filante Ouagadougou – ASEC Koudougou 2:0
 1997 ASF Bobo-Dioulasso – RC Kadiogo Ouagadougou 1:0
 1998 ASF Bobo-Dioulasso – USFAN Ouagadougou 7:6 (0:0) n. E.
 1999 Étoile Filante Ouagadougou – USFA Ouagadougou 3:2
 2000 Étoile Filante Ouagadougou – US Ouagadougou 3:1
 2001 Étoile Filante Ouagadougou – ASF Bobo-Dioulasso 3:1
 2002 USFA Ouagadougou – ASF Bobo-Dioulasso 2:0
 2003 Étoile Filante Ouagadougou – ASFA-Yennenga Ouagadougou 5:4 (0:0) n. E.
 2004 ASF Bobo-Dioulasso – USFA Ouagadougou 0:0 / Pen: 3:2
 2005 US Ouagadougou – ASF Bobo-Dioulasso 2:0
 2006 Étoile Filante Ouagadougou – Racing Club Bobo-Dioulasso 3:2
 2007 Racing Club Bobo-Dioulasso – US Ouagadougou 2:1
 2008 Étoile Filante Ouagadougou – US Ouagadougou 3:2
 2009 ASFA-Yennenga Ouagadougou – USFA Ouagadougou 4:1
 2010 USFA Ouagadougou – Racing Club Bobo-Dioulasso 1:0
 2011 Étoile Filante Ouagadougou – AS SONABEL 4:3 (0:0) n. E.
 2012 RC Kadiogo Ouagadougou – ASFA-Yennenga Ouagadougou 2:1
 2013 ASFA-Yennenga Ouagadougou – AS SONABEL 2:1
 2014 Racing Club Bobo-Dioulasso – Étoile Filante Ouagadougou 1:0
 2015 USFA Ouagadougou – ASF Bobo-Dioulasso 3:0
 2016 RC Kadiogo Ouagadougou – AS SONABEL 2:0
 2017 Étoile Filante Ouagadougou – USFA Ouagadougou 3:2
 2018 Salimata et Taséré FC – ASF Bobo-Dioulasso 2:0
 2019 Rahimo FC – AS SONABEL 3:2
 2020 abgebrochen wegen der COVID-19-Pandemie
 2021 ASFA-Yennenga Ouagadougou – ASF Bobo-Dioulasso 1:0
 2022 AS Douanes – USCO Banfora 1:0

Anzahl der Siege 
 20 Titel: Étoile Filante Ouagadougou
  6 Titel: Racing Club Bobo-Dioulasso
  5 Titel: USFRAN Bobo-Dioulasso, ASF Bobo-Dioulasso
  3 Titel: RC Kadiogo Ouagadougou, ASFA-Yennenga Ouagadougou
  1 Titel: ASFAV Ouagadougou, Silures Bobo-Dioulasso, US Ouagadougou, Salimata et Taséré FC, Rahimo FC, AS Douanes

Einzelnachweise 

Fußballwettbewerb in Burkina Faso